Here I Go Again (Smokey Robinson & The Miracles), een nummer van de Amerikaanse soulgroep Smokey Robinson & The Miracles uit 1968
Here I Go Again (Whitesnake), een nummer van de Britse hardrockband Whitesnake uit 1982